Один франк «Сеятельница» () — монета с реверсом, на котором изображена Сеятельница, выпущенная в обращение во время денежной реформы 1960 года. Рисунок, придуманный в 1897 году Оскар Роти, был использован на монетах того времени. Это изображение использовалось более 100 лет, в отличие от монеты в один сантим, дизайн которой менялся чаще.

Таблица

Источники 
 René Houyez, Valeur des monnaies de France, Éditions Garcen

Также 
 Французский франк

Монеты Франции
Номиналы во франках